Antonio Bellavista (Bitonto, 1977. november 19. –) olasz labdarúgó-középpályás.

Források 
Antonio Bellavista adatlapja a transfermarkt.pt oldalon 

1977-ben született személyek
Olasz labdarúgók
Az AC Pistoiese labdarúgói
Az AS Bari labdarúgói
A Giulianova Calcio labdarúgói
Az FC Treviso labdarúgói
A Hellas Verona labdarúgói
A Fidelis Andria labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek